Ruashi eller Rwashi kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Ruashi (stadsdel), Lubumbashi, 
 Ruashi (gruva), Lubumbashi, 
 Ruashi (vattendrag), Haut-Katanga,